est la formule brute de plusieurs isomères.

 proline, numéro CAS , racémique
 (D) ou R(+)-proline, numéro CAS 
 (L) ou S(–)-proline, numéro CAS 
 allylglycine, numéro CAS , racémique